Boloto Mokh kan syfta på följande platser:

Belarus 

 Boloto Elnja, träsk, Vitsebsks voblast, 
 Boloto Moch (sumpmark i Vitryssland, Vitsebsks voblast, lat 55,63, long 27,45), 

Robotskapade Belarusförgreningar